

Cinema 
Invader – film del 1992 diretto da Philip J. Cook
Invader – film del 1996 diretto da Mark H. Baker

Letteratura 
Invader – romanzo di William F. Wu del 1994
Invader – romanzo di C. J. Cherryh del 1995

Musica 
Invader Volume 1 – EP dei Rapture Ruckus del 2014

Persone 
Invader – artista e writer francese
Invader I – ring name del wrestler José Huertas González
Invader II – ring name del wrestler Roberto Soto

Pagine correlate 
The Invader
Invaders